Oberrötschbach  ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Östlicher Oberrötschbach, linker Zufluss des Rötschbaches bei Mittlerer Windhof, Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Westlicher Oberrötschbach, linker Zufluss des Rötschbaches bei Mittlerer Windhof, Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Orte:
 Oberrötschbach, Streusiedlung in der Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Oberer Rötschbach